Берлинский симфонический оркестр:

 Берлинский симфонический оркестр () — коллектив, в период разделения Германии работавший в Западном Берлине: основан в 1949 г. как Берлинский симфонический оркестр (), затем в 1967—1990 гг. под названием Симфонический оркестр Берлина (), с 1990 г. нынешнее название.
 Берлинский симфонический оркестр () — коллектив, в период разделения Германии работавший в Восточном Берлине: основан в 1952 г., с 2006 гг. называется Оркестр Концертхауса.
 Берлинский симфонический оркестр () — коллектив, работавший в веймарской Германии: основан в 1907 г. под названием Блютнер-оркестр, в 1925—1933 гг. носил это название.